Oelschig ist der Familienname folgender Personen:
 Augusta Oelschig (1918–2000), US-amerikanische Malerin
 Carl Oelschig (1799–nach 1851), deutscher Flötist und Komponist
 Wilhelm Oelschig (1814–nach 1862), deutscher Kupferstecher